Miles Davis Volume 2 é um álbum de Miles Davis.

Álbuns de Miles Davis